HMS Driver ist der Name folgender Kriegsschiffe der britischen Royal Navy:

 HMS Driver (1795), eine 1795 auf den Bermudas gebaute Sloop
 HMS Driver (1840), ein 1840 in Dienst gestelltes Dampfschiff
 HMS Driver (Schlepper), ein Schlepper der Impetus-Klasse im Zweiten Weltkrieg